Мортен Мадсен (; ) — датский хоккеист. Игрок сборной Дании и шведского клуба «Тимро».

Карьера 

Воспитанник ХК «Редове». В 17 лет переехал играть в Швецию, где он оказался в одном из популярных клубов страны «Фрёлунда».

Несколько сезонов провел за океаном. Мадсен играл в фарм-клубе «Миннесоты Уайлд».

В 2009 году нападающий вернулся в Швецию. В течение нескольких сезонов Мортен Мадсен выступал за
«МОДО».

С 2013 года хоккеист выступал Немецкой хоккейной лиге за команду «Гамбург Фризерс».

Мадсен постоянно вызывается в свою национальную сборную. За неё он выступал на 8 Чемпионатах мира.

Статистика 
 Последнее обновление: 22 марта 2014 года

Клубная карьера 

 a В этом сезоне в «Плей-офф» учитывается статистика игрока в Квалификационном турнире.

Достижения

Командные 

Юниорская карьера

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Тимро»

Хоккейные центральные нападающие
Хоккеисты Дании
Игроки сборной Дании по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Игроки ХК «Рёдовре Майти Буллз»
Игроки ХК «Фрёлунда»
Игроки «Викториавилл Тайгерз»
Игроки «Хьюстон Аэрос»
Игроки «Техас Уайлдкэттерз»
Игроки ХК МОДО
Игроки ХК «Гамбург Фризерс»
Игроки ХК «Карлскруна»
Игроки ХК «Тимро»
Задрафтованные ХК «Миннесота Уайлд»